Motor-Roller — рок-группа из города Алма-Ата (Казахстан).

История 
Творческая биография коллектива началась в 1993 году. Основатель и бессменный лидер команды — Ильяс Аутов. Именно он является автором практически всех текстов и музыки коллектива. За годы существования в команде принимали участие различные музыканты. Группа записала 8 альбомов, выпустила более 20 клипов.

В 2004 году вышло анимированное видео на песню «От Бишкека до Алма-Аты».

В 2006 году был снят фильм «Хроника предсказанного сновидения» повествующий о работе группы над песней «Сновиденья». Автор проекта — британский художник , работающий в жанре video-art. На эту работу его вдохновил известный фильм Жана-Люка Годара о записи в студии группой The Rolling Stones песни Sympathy for the Devil. В 2007 году, фильм ротировался на круглосуточном общественном дисплее в центре Лондона (Selfridges and Marks & Spencers). Выходил в эфир на телеканале BBC, неоднократно демонстрировался на различных video-art выставках в Великобритании, в США и в Европе (University of North Texas Art Gallery, Kulturbunker Cologne, Victoria & Albert Museum (London, UK), Cornerhouse Gallery (Manchester, UK), SPACE Gallery (London, UK)).

В 2006 году Motor-Roller записывает с Владимиром Шахриным («Чайф») совместную композицию «Утро в деревне», на которую в том же году был снят клип режиссёром Богданом Дробязко, ротировавшийся на различных российских ТВ-каналах. В этом же году, Владимир Шахрин выпускает книгу «Открытые файлы», где упоминает Motor-Roller, описывая один из концертов зимнего фестиваля «Старый Новый Рок — 2005».

В 2009 году песня была включена в альбом «Свой/Чужой» группы «Чайф».

В 2009 году режиссёром А. Розановым был снят видеоклип на композицию «Песня о войне», вызвавший активный резонанс в Интернете.

В 2009 году был сочинен и записан саундтрек к первому казахстанскому анимационному сериалу «Болашак Тобы — Команда Будущего»

В 2010 году группа дала совместный концерт с культовой немецкой группой «Die Toten Hosen» в городе Алма-Ата (Казахстан).

В марте 2011 года команда выступила на одной сцене с группой «Чайф» на большом концерте в честь дня рождения казахстанской радиостанции «Tengri FM»:

«- Это единственная казахстанская команда, с которой мы плотно сотрудничаем. Ребята делают качественную музыку.» 

Весной 2011 года режиссёром Тимуром Соловьёвым VJ МУЗ ТВ был снят видеоклип «Бумажный человек» на одноименную композицию из альбома 2010 года «Апоптоз». Официальная премьера состоялась осенью 2011 года.

В 2011 году вышла книга Сергея Лукьяненко «Пророк и сумрак», где в 3-й и 8-й главах цитируются тексты группы Motor-Roller. «Отрывок из неизвестного вестерна» и «О послушных мальчиках», альбом «Рекламаbad» 2007 год.

В декабре 2012 года, группа стала Лауреатом Первой Национально рок-премии Казахстана Tengri FM в номинации «За верность рок-н-роллу».

В январе 2013 года состоялся концертный тур группы в Россию, в рамках которого прошли выступления в прославленных рок-клубах «Альма-Матер» и «16 тонн» (Москва), «Цоколь» и «da: da» (Санкт-Петербург).

Весной 2013 года группа дала электро-акустический концерт в санкт-петербургском арт-салоне «Невский, 24» с программой «Песня о войне» и не только. Группу представил аудитории Анатолий Гуницкий, один из основателей группы Аквариум.

Весной 2013 года вышел видеоклип на композицию «Анна» из альбома 2010 года «Апоптоз». Режиссёром выступил А. Розанов, ранее уже работавший с коллективом. Официальная премьера прошла в сети Интернет в апреле 2013. Видеоклип вошел в ТОП-10 британского чарта на портале BEAT-100 Network, заняв по итогам голосования пятое место.

2 ноября 2013 года, в честь 20-летия группы в Алма-Ате состоялся сольный концерт, на котором музыканты презентовали новую программу «I ♥ Baranina».

В марте 2014 года состоялось европейское турне группы в Чехии и Германии. Выступления прошли в клубах Праги, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Берлина и Кёльна.

1 апреля 2014 года состоялась премьера шестого студийного альбома группы «I ♥ Baranina». На официальном YouTube-канале группы в поддержку релиза представлены лирик-видео к некоторым трекам альбома.

21 июня 2016 года Акция памяти и скорби на Поклонной горе в Москве началась с показа клипа группы «Мотор-Роллер» на «Песню о войне» и с прямого телемоста с Алма-Атой, в котором принял участие и Ильяс Аутов с группой. На следующий день, 22 июня 2016 года в Алма-Ате, в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, при участии «Бессмертного полка России» и общественной организации «Свеча памяти», был организован концерт-реквием «Давным-давно была война». На этом концерте группа «Мотор-Роллер» исполнила песни в творческом тандеме с народным артистом России Алексеем Петренко и заслуженным артистом Казахстана Владимиром Толоконниковым. В ходе этой акции в числе прочих Ильяс Аутов был награждён медалью имени Дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Удостоверение к медали было подписано лично лётчиком-космонавтом Алексеем Леоновым.

26 августа 2016 года состоялось награждение знаками отличия Русской Православной Церкви казахстанцев, внесших существенный вклад в увековечение памяти участников Великой Отечественной войны и пропаганду идеалов мира, добра и справедливости. В числе прочих была отмечена и группа «Мотор-Роллер». Ильяса Аутова наградили медалью «Алғыс» («Благодарность»). Остальным участникам коллектива вручили медали «Еңбек үшін» («За труды»). Награждение произвел Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

1 октября 2016 года в Алма-Ате состоялся большой концерт Праздничного хора Валаамского монастыря. Вместе с хоровым коллективом на сцену вышли Алексей Петренко, Владимир Толоконников и рок-группа «Мотор-Роллер». Они совместно исполнили песни Ильяса Аутова в новой, необычной интерпретации.

16 ноября 2016 года Ильяса Аутова представили в России к медали имени Ивана Васильевича Панфилова — за стремление донести правду о подвиге земляков на подступах к Москве и за большой личный вклад в дело увековечивания памяти воинов, погибших при защите Отечества. Остальных музыкантов группы «Мотор-Роллер» наградили медалями . 18 ноября 2016 года, в день гибели генерала Панфилова, в Доме армии «Мотор-Роллер» исполнил свою новую песню о тех трагичных и героических днях и о современном взгляде на них. На этом мероприятии Ильяс Аутов был награждён медалью «75 лет Панфиловской дивизии».

В конце 2016 года в Алма-Ате состоялись съёмки клипа на песню «Ты помнишь, брат, как это было» («Песня о советском детстве»). Режиссёр клипа Константин Харалампидис Кот-Оглы. Финал снимался в Москве, в Звёздном городке, в Центре подготовки космонавтов. В этом клипе народный артист России Алексей Петренко сыграл свою последнюю роль. Также в клипе снялись: космонавт Фёдор Юрчихин, Владимир Толоконников, Ерболат Тогузаков («Шал»), Андрей Кайков и другие.

2017 год — альбом группы «По самый рейхстаг» побывал на околоземной космической орбите. Там же, на МКС командиром 52-й экспедиции Фёдором Юрчихиным было снято несколько эпизодов для клипа «Песня про советское детство».

14 декабря 2017 года, Государственный Кремлёвский дворец — участие в концерте в честь 60-летия ВПК России.

В феврале 2017 года видеоклип на песню «Брестские крепости» победил в ежегодном всероссийском кинофестивале «Мое Отечество», в категории «Лучший анимационный фильм».

31 января 2019 — премьера мюзикла «Три дома окнами во двор», посвященного 25-летию группы.

12 апреля 2019 года, Государственный Кремлёвский дворец — участие в концерте, посвященном Дню космонавтики.

3 июля 2019 — Новополоцк (Республика Беларусь), концерт группы «Мотор-Роллер» на центральной площади. Акция посвящена 75-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

23 августа 2019 года выступление на юбилейном фестивале К!nRock (Россия, Калининград).

5 и 6 октября 2019 — Алматы, четыре повторных показа мюзикла «Три дома окнами во двор», созданного к 25-летию группы (по два в день). Повтор мюзикла состоялся по многочисленным просьбам самих зрителей.

Участие в фестивалях и конкурсах 
В 2004, 2005, 2007 и 2011 годах команда была участником ежегодного международного фестиваля «Старый Новый Рок» и «На волне» (г. Екатеринбург, Россия).

В 2005 году Ильяс Аутов получил статус лучшего вокалиста фестиваля.

Композиции команды были включены в ежегодные CD-сборники фестиваля.
В том числе и в двойной СD «Старый Новый Рок, Антология» (2008) лучших композиций исполненных на фестивале за 10 лет существования.

В 2005 году команда участвовала в фестивале «Нашествие-130» (Казахстан, Алма-Ата, аэродром Байсерке).

В 2012 году группа открыла юбилейный фестиваль «Нашествие-2012» на сцене «ЧеStars» (Россия, Большое Завидово, Тверская область).

Весной 2013 года группа выступила на четырнадцатом международном фестивале Tusovka (Финляндия, Хельсинки).

29-30 августа 2014 года выступление на юбилейном фестивале К!nRock (Россия, Калининград).

26 июня 2015 года группа выступила на фестивале Rock-Line (Россия, Пермь)

23 августа 2019 года выступление на юбилейном фестивале К!nRock (Россия, Калининград).

Песня о войне 
В 2009 году был снят видеоклип на композицию «Песня о войне».
После его размещения в Интернете в 2010 году в течение первых двух суток количество просмотров превысило 150 000.

В июне того же года, «Песня о войне» победила во всероссийском межрегиональном мультимедийном конкурсе «Одна на всех», посвященном 65-летию Великой Победы.

«Комсомольская правда», «Аргументы и Факты» десятки локальных газет в РФ и СНГ написали материалы о песне и её авторе.

На интернет-портале AIF.RU была переведена online-конференция с Ильясом Аутовым.

Появились переводы песни на казахский, украинский, английский и немецкий языки, выполненные слушателями по собственной инициативе.
Песню исполнили различные самодеятельные хоры, так же выложившие своё видео в онлайн.

Это видео ротировалось каналом «Муз ТВ» накануне 65-летия Победы. А песня попала в эфир «Радио Шансон».

В 2012 году видео «Песня о войне» было опубликовано на сайте интернет-журнала Сретенского Монастыря, в разделе «Культура».

Упоминания в литературе 
 C. Лукьяненко в книге «Пророк и сумрак» (2011) использует тексты песен группы Motor-Roller в 3 и 8 главах.
 В. Шахрин («Чайф») в книге «Открытые файлы» (2006) упоминает группу Motor-Roller в главе «Doc 12.doc».
 C. Лукьяненко в книге «Новый дозор»

Текущий состав

Видеография 
 «Брестские крепости» (2015) youtube.com
 «Анна» (2013) youtube.com
 «Бумажный человек» (2011) youtube.com
 Промовидео клипа «Бумажный человек» (2011) youtube.com
 Проморолик альбома «Апоптоз» (2010) youtube.com
 «Песня о войне» (2010) youtube.com
 «Chronicle of a Dream Foretold» (2007, реж. Dinu Li) youtube.com
 «О послушных мальчиках» (2007) youtube.com
 «Рекламабад» (2007) youtube.com
 «Утро в деревне» (2006) youtube.com
 «Chinzano» (2005) youtube.com
 «От Бишкека до Алма-Аты» (2004)youtube.com
 «Китайский царь» (2003) youtube.com
 «Самолет» (2003) youtube.com
 «Ты помнишь, брат, как это было» («Песня о советском детстве») (2018) https://www.youtube.com/watch?v=kjNAONYFaNs 
 «Сталинград» (2018) https://www.youtube.com/watch?v=6oeDzBS5d88

Дискография

Примечания

Ссылки 

 Видеоканал Motor-Roller на сайте youtube.com
 Видеоканал Motor-Roller на сайте kiwi.kz
 MOTOR-ROLLER ВЫРУЛИЛ В ТОП, новость об участии видеоклипа «Анна» в английском чарте, на сайте медиакорпорации «Шансон»
 Новость о премьере видеоклипа «Анна» на сайте newsmusic.ru (2013)
 Гитарист группы Motor-Roller Асет Нарманбетов стал официальным эндорсером компании BOSS в Казахстане (2013)
 Новость (январь 2012) на сайте МУЗ ТВ о том, что тексты группы Motor-Roller использованы в книге «Пророк и Сумрак» («Новый Дозор») писателя С. Лукьяненко, в рубрике «События»
 Ротация Motor-Roller на Рок Радио Онлайн NEWSmusic
 Рецензия на альбом «Апоптоз»
 Рецензия на сайте newsmusic.ru
 Рецензия творчества группы и альбома «Апоптоз» на сайте Наш Неформат
 Рецензия от В. Пономарева (Guruken)
 
 Живой концерт-интервью группы Motor-Roller в программе «Акустика. Живой звук.» в студии радио Tengri FM. Видеоверсия концерта вышла на телеканале «СТВ» (Казахстан) в декабре 2011 г.
 «Слово за слово» телемост на телеканале МТРК «Мир» с участием Ильяса Аутова, ноябрь 2012 г. Тема программы «Русский мат как средство общения».
 «Фронтмэн группы Motor-Roller Ильяс Аутов о своих песнях, казахстанском менталитете и ого-го-людях» интервью Иьяса Аутова костанайскому областному еженедельнику «Наша Газета», а также фото и видео материал о выступлении группы на фестивале «Рок против наркотиков» (Август 2012 г., Костанай)
 «Партия московского гостя» интервью Артёма Пыльнова (барабанщик Motor-Roller) в феврале 2012 г.
 Авторская программа «По ЧЕСНОКУ с Ильясом Аутовым» для информационно-развлекательного портала chesnok.kz (запись 2011 г.)
 Программа «Стиль жизни» с Ильясом Аутовым на телеканале «СТВ» (Казахстан) в 2011 г.
 Сюжет в программе «Другая правда», телеканала «КТК» (Казахстан) в ноябре 2011 г.
 Материал о съемках клипа «Бумажный человек» в Москве в апреле 2011 г. на сайте apz.kz
 Интервью Ильяса Аутова «Флеш-моб под названием жизнь»  о творческих планах группы Motor-Roller и жизни вообще на сайте газеты «Костанайские новости»
 Программа «Акустика. Живой звук» на радио Tengri FM (Казахстан) Аудиоверсия живого концерта и интервью с группой: история создания, и другие подробности о коллективе. Выпуск 2010 г.
 Интервью Ильяса Аутова «Музу завоевывать надо как женщину» в общественно-политическом издании «Открытая»
 Ильяса Аутова в кандидаты президенты РФ, материал на сайте zarusskiy.org
 Публикация видео «Песня о войне» на сайте интернет-журнала Сретенского Монастыря в разделе «Культура»
 Ротация на Радио Шансон
 Статья в газете Молодая гвардия «Песня о войне» берет за душу рунет 
 Интервью О. Газманова о конкурсе
 Интервью с автором и исполнителем «Песни о войне» И. Аутовым на aif.ru
 Интервью с режиссёром А. Розановым в газете «АиФ»
«Я снимал не про защитников Родины, а про совесть» А. Розанов
 Страница в ЖЖ писателя C. Лукьяненко с комментариями
 Статья в «Комсомольской правде» «За три дня „Песня о войне“ казахстанской группы „Motor-Roller“ стала хитом в Интернете».
 Заметка в Аргументы недели
 Исполнение песни Военно-патриотическим школьным ансамблем (г. Ревда)

Рок-группы Казахстана
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году